Galveston kan syfta på:

 Orkanen Galveston – en tropisk orkan i september år 1900
 Galveston-klass – en amerikansk fartygklass med kryssare som användes under andra världskriget

Geografi

USA
 Galveston, Texas – en ö och en stad i den amerikanska delstaten Texas
 Galveston Bay – en stor mynning längs Texas övre kust
 Galveston Bay Area – en löst definierad region i sydöstra delen av Greater Houston
 Galveston County – ett county beläget längs Gulf Coast-regionen i den amerikanska delstaten Texas
 Galveston, Indiana – en ort belägen i delstaten Indiana

Populärkultur
Galveston (sång) – en sång som släpptes 1969 av Glen Campbell
Galveston (musikalbum) – ett album från 1969 av Glen Campbell

Utbildning
Galveston College – ett community college beläget på Galveston Island i Galveston, Texas